Малая Октя́брьская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Малая Октябрьская улица — прежнее название Среднеуральской улицы в Екатеринбурге.
 Малая Октябрьская улица — улица в Клине.
 Малая Октябрьская улица — улица в Рыбинске.
 Малая Октябрьская улица — улица в Ярославле.

См. также 
 Октябрьская улица
 Большая Октябрьская улица